Signer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Signer (1917–2001), Schweizer Musiker, Komponist und Dirigent
 David Signer (* 1964), Schweizer Ethnologe, Journalist und Schriftsteller
 Jakob Signer (1835–1915), Schweizer Textilunternehmer und Politiker
 Josef Signer (1904–1983), Schweizer Musiker und Dirigent
 Leutfrid Signer (1897–1963), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Pädagoge
 Marcus Signer (* 1964), Schweizer Schauspieler
 Paul Signer (* 1955), Schweizer Politiker
 Peter Signer (1929–2021), Schweizer Erdwissenschaftler
 Roman Signer (* 1938), Schweizer Künstler
 Rudolf Signer (1903–1990), Schweizer Chemiker und Hochschullehrer
 Stefan Signer (* 1951), Schweizer Komponist
 Walter Signer (* 1937), Schweizer Radsportler

Familie mit diesem Namen:
 Signer (Familie)

Siehe auch:
 Siegner